Выборы в Европарламент в Финляндии (1999) (, ) — выборы в Европарламент, прошедшие в Финляндии 13 июня 1999 года.

Результаты

Примечания 

13
1999 год в Финляндии
Финляндия